

Carriera
Con la  ha disputato due edizioni dei Campionati mondiali (1994, 1998) e tre dei Campionati europei (1993, 1995, 1997).

Palmarès

Giocatore

Real Madrid: 1999-2000

Ural Great Perm': 2000-01, 2001-02

Collegamenti esterni